Picard puede referirse a:
 El matemático francés del siglo XIX Charles Émile Picard, autor de varios teoremas que llevan su nombre;
 El arqueólogo y helenista francés Charles Picard
 Actor francés Jevon Piccard;
 El astrónomo y sacerdote francés Jean Picard;
 El personaje ficticio de la serie Star Trek capitán Jean-Luc Picard.
 Hélène Picard, poeta francesa.